KNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kennett (Stati Uniti)